Morimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Morimoto (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Morimoto Kaoru (1912–1946), japanischer Dramatiker
 Mamoru Morimoto (1939–2021), japanischer Leichtathlet
 Mariko Morimoto (* 1995), japanische Leichtathletin
 Morimoto Rokuji (1903–1936), japanischer Archäologe
 Satoshi Morimoto (* 1941), japanischer Politiker
 Morimoto Seigo (1900–1954), japanischer Mathematiker
 Takayuki Morimoto (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tomo Morimoto (* 1983), japanische Marathonläuferin
 Tsukasa Morimoto (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tsuru Morimoto (* 1970), japanische Fußballspielerin
 Yūko Morimoto, japanische Fußballspielerin